The Sound of Sunshine – album dei KC and the Sunshine Band del 1975
The Sound of Sunshine – album di Michael Franti & Spearhead del 2010
The Sound of Sunshine – singolo di Michael Franti & Spearhead del 2011, dall'album omonimo